Chengs woestijnmuis
 Perzische woestijnmuis
 Shawwoestijnmuis